

Geografia 
 Ariège – dipartimento francese della regione Occitania
 Cantone di Tarascon-sur-Ariège – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Foix
 Fiume Ariège – fiume del sud della Francia, affluente della Garonna
 Ferrières-sur-Ariège – comune francese nella regione dell'Occitania 
 Tarascon-sur-Ariège – comune francese nella regione dell'Occitania

Altro 
 Armoriale dei comuni dell'Ariège – stemmi e blasoni dei comuni dell'Ariège
 Bracco d'Ariège – cane da ferma originario del dipartimento francese dell'Ariège
 Campo d'internamento di Le Vernet d'Ariège – uno dei principali campi di internamento in Francia durante la seconda guerra mondiale
 Luzenac Ariège Pyrénées – società calcistica francese